Petra Cetkovská e Michaëlla Krajicek erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Sparta Prague Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alizé Cornet e Virginie Razzano che hanno battuto in finale Akgul Amanmuradova e Casey Dellacqua 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Klára Zakopalová /  Zhang Shuai (semifinali)
 Eléni Daniilídou /  Rika Fujiwara (quarti di finale)

 Akgul Amanmuradova /  Casey Dellacqua (finale) 
 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Sparta Prague Open 2012